Meggendorfer ist der Familienname folgender Personen:

Friedrich Meggendorfer (1880–1953), deutscher Psychiater
 Ida Meggendorfer, der Geburtsname von Ida Valeton
Lothar Meggendorfer (1847–1925), Karikaturist und Maler

Siehe auch:
 Meggendorfer-Blätter